Louis Maillard ist der Name folgender Personen:

* Louis Maillard (Ethnologe), Ethnologe 
 Louis Maillard (Astronom) (1867–1938), Schweizer Astronom
 Louis Maillard (Eishockeyspieler) (* 1991), schweizerisch-französischer Eishockeyspieler 
 Louis Camille Maillard (1878–1936), französischer Physiker und Chemiker
 Louis Henri Maillard (1838–1923), Schweizer Architekt